Светско првенство у фудбалу 1966. је осмо светско првенство у фудбалу по реду, одржало се у Енглеској од 11. до 30. јула 1966. године.  Први пут је првенство одржано у земљи енглеског говорног подручја. Домаћин Енглеска је уједно и победник, а у финалу је победила Западну Немачку резултатом 4:2 после продужетака. Било је то последње финале Светског првенства које је приказивано у црно белој боји.

Репрезентације које су се квалификовале 

На Светском првенству 1966. укупно је учествовало 16 земаља.

Азија (1)
  
Африка (0)
 Нико се није квалификовао
Океанија (0)
 Нико се није квалификовао

Северна АмерикаСредња АмерикаКариби (1)
  
Јужна Америка (4)
  
  
  
  

Европа (10)
  
   (домаћин)

Стадиони

Резултати

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Елиминациона фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Награде

Референце

Спољашње везе 

 http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=26/index.html 

 
Фудбал у Енглеској
Фудбал у 1966.
1966